

Бюрсен — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер

Бюрсен — громада в кантоні Во